Dies ist eine Liste aller Episoden der japanischen Animeserie Monster Rancher. Von 1999 bis 2000 wurden insgesamt 73 Folgen zu je 23 Minuten produziert. Die Episoden sind in zwei Staffeln unterteilt. Die ersten 48 Folgen bilden die erste Staffel (jap. Monster Farm – Enbanseki no Himitsu), die letzten 25 Folgen die zweite Staffel (jap. Monster Farm – Densetsu e no Michi).

Episodenführer

1. Staffel

2. Staffel

Einzelnachweise 
 Monster Rancher: Die deutschen Titel (Abgerufen am 30. Dezember 2011)
 zeichentrickserien.de Die deutschen Ausstrahlungsdaten (Abgerufen am 30. Dezember 2011)

Monster Rancher